La série de bandes dessinées des Chroniques de la Lune noire présente une multitude de personnages ayant plus ou moins d'importance, certains apparaissant ponctuellement, d'autres récurrents tout au long de la série.

On distinguera les personnages présentés ici en trois catégories : l'entourage de Wismerhill, le protagoniste principal de l'œuvre, les grands seigneurs de l'Empire (alliés et/ou ennemis de Wismerhill), et les forces plus ou moins divines, personnages puissants qui n'agissent jamais directement sur le cours de l'histoire.

La compagnie de Wismerhill 
 Wismerhill : personnage principal des Chroniques. Chevalier demi-elfe errant ayant encore tout à découvrir de la vie, son ascension dans les arcanes du pouvoir semble sans limite. Son nom lui a été donné par Pile-ou-Face. Il possède de nombreux pouvoirs particuliers, dont une puissance mentale incroyable et la capacité de communiquer avec les vents, qui lui servent alors de parents de substitution (ils l'appellent « l'enfant des nuées »). Son emblème est un W doré dans un cercle noir, le tout sur un drapeau rouge, puis un drapeau or après sa victoire contre l'empereur Hagendorf. Le tome 0 des Chroniques de la Lune noire, « En un jeu cruel » révèle l'identité de sa mère, la véritable identité de son père, ainsi que les raisons de sa naissance - et les origines d'Hazheel Thorn. Il est père de dix enfants (neuf filles et un fils), tous conçus peu avant la perte de son humanité.
 Pile-ou-Face : premier et meilleur ami de Wismerhill, elfe des bois inconstant, jovial et retors, cleptomane d'expérience et expert à l'art de l'épée. Il fait profiter son compagnon de son savoir en ce domaine. Il possède deux épées magiques, Bepher et Nepher, dotées de personnalités, l'une étant bonne, l'autre étant maléfique (elles servent normalement d'armes aux paladins de ces deux extrêmes, mais elles ont été détournées par le voleur de leurs fonctions normales). Élevé par deux dragons, il reste très attaché à cette espèce. Ses origines sont décrites dans Les Arcanes de la Lune noire.
 Feydriva : première compagne de Wismerhill et lieutenant de Ghorghor Bey ; cette elfe enseigne l'épée et les plaisirs de la chair à son amant. Dans le tome 3, elle est perdue dans un village qui n'apparaît que tous les 100 ans. On ne sait pas précisément ce qui lui arrive, mais elle disparaît définitivement de l'œuvre.
 Hellaynnea : compagne de Wismerhill à partir de la disparition de Feydriva. Succube, elle se met au service de Wismerhill après qu'il l'a vaincue et épargnée au combat après la disparition de Feydriva. Elle lui apprend quelques sortilèges dont la téléportation. Elle est cependant liée à Haazheel Thorn, son maître d'origine, à l'insu de notre héros.
 Ghorghor Bey : demi-ogre ; impressionnante masse de muscle et de brutalité, ce personnage tout en finesse fait dans la dentelle de cuirasse. Il est jusqu'à la fin du premier album le commandant d'une horde de brigands redoutés, dans laquelle sont engagés Feydriva, Pile-ou-Face et Wismerhill. Le démon Urmarcht l'ayant convaincu de défier l'Ordre de la Lumière, la quasi-totalité de ses troupes sont massacrées au cours d'une sortie durant le siège de sa forteresse. Supposé mort, il réapparait dans le tome 3 de la série, avec deux autres survivants de sa troupe. Il devient alors le commandant en second de Wismerhill et commande plusieurs armées pour lui. Tout au long de la série, il chevauche différentes bêtes géantes. Il est cependant capable de beaucoup d'amour comme en témoigne le onzième tome, et il sympathise volontiers avec tous les gueux amateurs de cervoise engagés par Wismerhill, surtout les tout premiers mercenaires achetés chez Maître Grumpfdeth. Il est adepte d'un jeu qu'il propose souvent à ses adversaires acculés, « main droite, main gauche », jeu auquel tous ses opposants perdent inévitablement car il consiste à joindre en une grande claque ses deux mains, avec la tête de son adversaires entre elles - ce qui la réduit en bouillie. Ses origines sont décrites dans Les Arcanes de la Lune noire.
 Murata : guerrier humain oriental calme et posé, doté d'un honneur sans faille, son gout du sabre permet souvent des discussions à cœur ouvert. Il est originaire de contrées d'outre-mer, son esquif s'étant échoué sur les côtes de l'empire de Lyhnn. Il rejoint Wismerhill dans le tome 2, après que Pile-ou-face a tenté de lui subtiliser l'or qu'il venait de gagner lors d'un combat de gladiateurs qui l’opposa à Goum. C'est un combattant expérimenté, un samouraï, qui sert aussi bien d'officier en second que de soldat de première ligne. Il considère Wismerhill comme son seigneur et lui est d'une fidélité absolue. Il est le premier à avertir Wismerhill sur les agissements du clergé de la Lune noire après le couronnement du nouvel empereur.
 Goum : frère jumeau de Nasha, cet enfant humain noir fut capturé par un magister qui usa de magie sur lui, le transformant en un immense guerrier, mais lui conservant l'intelligence de son âge - et bloquant son développement. Il n'obéit qu'à sa sœur, Nasha. Dans le tome 3, les Nains lui fabriquent une grande armure qui améliore considérablement sa protection, et qui inclut un grand compartiment au dessus de sa tête et où sa sœur peut prendre place. Dans le tome 11, Wismerhill le ramène auprès de sa sœur après qu'il a été soigné par magie pour que son intelligence revienne à la normale.
 Nasha : sœur jumelle de Goum, surnommée « Pépette » par Pile-ou-Face, elle n'est âgée que de sept ans lorsqu'elle rejoint la compagnie de Wismerhill. Elle est alors en quelque sorte la fille d'un peu tout le monde, en particulier de la succube Hellaynnea, et antérieurement de Feydriva. Elle est également la meilleure amie du dragonnet de Wismerhill.
 Krukh : dragonnet doré recueilli par Pile-ou-Face à l'état d'œuf après que Wismerhill eut vaincu le seigneur de la Passe des Dragons. Hélas, Krukh prend Wismerhill pour mère, car c'était la première personne se présentant à ses yeux à sa naissance, ce qui a brisé aussitôt le rêve de Pile-ou-Face de posséder un dragon. Il devient le meilleur ami de Nasha, mais n'a guère de rôle plus important dans l'histoire.
 Shamballeau : magicien humain, savant possédant un très grand potentiel destructeur ; il est fait prisonnier lorsque la troupe de Wismerhill occupe une ville dans le tome 4, après que quelques-uns des soldats lui ont cherché querelle dans une taverne qu'il fait exploser (avec tous ses occupants). Il rejoint alors la troupe de Wismerhill. Outre cette acuité pour la magie, qu'il semble maîtriser tout naturellement, Shamballeau est d'une gloutonnerie insatiable, rivalisant avec le plus affamé des Ghorghor. Vers la fin du huitième tome de la série, il enseigne à Wismerhill de nouveaux sorts après que celui-ci a acquis des pouvoirs encore plus puissants. Shamballeau se voit offrir par Wismerhill un sceptre d'archimage, qui augmente encore ses propres pouvoirs.
 Le Maître Grumpfdeth : maître-forgeron nain au nom imprononçable. Il n'est pas à proprement parler un compagnon de Wismerhill mais plutôt un commerçant avec lequel les affaires vont bon train. Réputé dans tout l'Empire pour ses armes, armures et machines de guerre, il équipe tous ceux qui sont à même de payer, et ses services sont évidemment très onéreux. Wismerhill étant selon ses dires un « sublime esthète » de l'art des nains (et un client régulier et très riche), il est toujours enclin à baisser ses prix. Il est, comme la plupart des nains de sa ville, particulièrement avare et émet toujours un gémissement de souffrance lorsqu'il parle de baisser ses prix. C'est le principal fournisseur en machines de guerre et armes de Wismerhill et de ses compagnons.

Les principaux seigneurs 
 Haazheel Thorn : fils du Seigneur des Ténèbres Lucifer, ce terrifiant vieillard, Grand Maitre de la Lune noire, est le principal ennemi de l'Empire au début de l'œuvre, tout en étant son vassal. C'est un semi-démon, enfant du plus puissant de tous, et un archimage surpuissant. Il puise la plus grande partie de son pouvoir dans la foi de ses fidèles, grâce à cette religion de la Lune noire dont il est le quasi dieu. Il influe particulièrement (directement et indirectement) sur la destinée de Wismerhill, qui devient grâce à lui le nouvel Empereur.
 Greldinard : premier général d'Haazheel Thorn, baron de Moork, il porte constamment une armure rouge dont le casque empêche toute identification quant à l'apparence physique et surtout à la nature du personnage. C'est un fin stratège, un puissant guerrier et un grand commandant, certainement le plus loyal serviteur de la Lune noire. Il est très fort, assez pour s'imposer comme chef face aux Orques qui jurent allégeance à la Lune noire, et qui deviennent encore plus redoutables sous son commandement. Fidèle a son maître, il devient également d'une grande fidélité envers Wismerhill, qui le remplace temporairement à la tête de la baronnie de Moork, lorsqu'il devient le prince des seigneurs de la Négation, et donc le remplace comme bras droit d'Haazheel. Lors du tome 13, lorsque Wismerhill et Haazheel Thorn décident de s'affronter, il quitte le combat, ne pouvant se décider à combattre d'un côté ou de l'autre. Ses origines sont décrites dans Les Arcanes de la Lune noire, mais contrairement aux autres personnages y ayant été représentés elles sont divisées en deux parties, la première racontant les circonstances de sa naissance et sa vie jusqu'à ce qu'il se mette au service d'Haazheel Thorn.
 Urmarcht : démon majeur au service de l'Archimage maléfique Thorn, il est censé protéger Wismerhill ; cependant il fait de son mieux pour respecter cette promesse tout en mettant gravement en danger son « protégé ». Il profite de sa tâche pour rendre compte des faits d'Haazheel à Lucifer. C'est lui qui, sur ordre d'Haazheel Thorn, a trompé Wismerhill en se faisant passer pour son père et en simulant sa mort sous les flèches de soldats de l'empereur Hagendorf, ce qui poussera Wismerhill à haïr ce dernier. Lorsque Wismerhill apprendra la supercherie, il torturera d'abord le démon avant de le tuer.
 Les Seigneurs de la Négation : douze seigneurs humanoïdes à la fois mages, épéistes et dragonniers. Ils sont d'une puissance extrême, disposant chacun d'un puissant dragon appelé « Sombre chevaucheur de ténèbres ». Ils n'ont ni fief ni armée, et ne servent qu'en tant qu'unités surpuissantes dans la guerre. Ils sont soumis à la Lune noire par un anneau enchanté à leur index. Comme Greldinard, ils sont en tout temps vêtus d'une armure (noire) empêchant une identification précise de leur nature. Wismerhill devient leur maitre de par la volonté d'Haazheel Thorn dans le neuvième tome. Il est plus tard révélé que ce sont en fait des sortes de morts-vivants, qui étaient nourris en énergie par les anneaux enchantés portés à leur index, et ils tombent dans le coma si leurs anneaux sont détruits, ou si leur source d'énergie, à savoir Haazheel Thorn, disparaît. Pour éviter qu'ils ne se retournent contre lui, Wismerhill leur fait faire des anneaux chargés de combattre l'influence de ceux d'Haazheel Thorn.
 L'Empereur Hagendorf  : grand monarque, puissant guerrier et terrible dragonnier montant un immense béhémoth doré, ce vieil homme doit faire face aux innombrables complots de ses sujets, maintenir avec autorité ses frontières et survivre. Il est le père d'un fils unique, qu'il confie à Parsifal à la fin de son règne. Il règne sur le plus grand empire du monde depuis sa capitale, dont le nom est éponyme à celui de l'empire, Lhynn. Son armée est la plus puissante et la plus grande qui soit, et il la dirige comme son empire : d'une main de fer. Il utilise au combat une lame magique appelée « lame de désintégration » qui tranche toutes les matières, et il porte une grande armure d'or. Informé au début de son règne par l'Oracle de la future chute de l'Empire, il cherche régulièrement à identifier les êtres qui lui ont été désignés par les augures comme responsables de sa destruction, et les traque impitoyablement. Wismerhill le considère comme son ennemi juré à cause des manigances d'Haazheel Thorn. Il meurt dans le tome 11, blessé à mort par Wismerhill, finissant ainsi un long règne de quarante ans.
 Fratus Sinister : concentré d'arrivisme et de paillardise, le Maitre de l'ordre de la Lumière au début de la série espère renverser l'Empereur et ne sert que ses propres intérêts, manipulant ses sujets aveuglés par leur foi et leur dévotion. Cet humain blondinet semble perfide, fourbe et quasiment minable, mais son fief, la citadelle millénaire d'Altenberg, bien que rongée par la corruption, est réputée comme totalement imprenable. Son ordre dispose au début de la série de la deuxième plus grande puissance militaire de l'empire et, contrairement aux Chevaliers de Justice, ses armées disposent de « kraks » un peu partout dans l'empire. Les Chevaliers de la Lumière, tout comme ceux de la Justice, vénèrent un dieu semblable à celui de la religion chrétienne. Alors qu'il avait commencé sa rébellion contre Haghendorf, les actes de Parsifal et des véritables fidèles de la Lumière lui font perdre la totalité de son armée, seul un millier d'hommes lui restant fidèles. Il se met alors au service de Wismerhill et de la Lune noire, espérant remplacer Wismerhill sur le trône.
 Le Prince Parsifal : commandeur des Chevaliers de Justice, homme dévoué à Dieu, sa droiture et son courage n'ont d'égal que la force de son bras et celle de ses troupes. Il peut certainement être considéré comme le Bepher des Chroniques de la Lune noire, comme Greldinard est son Nepher. Il est le père d'une heureuse et nombreuse famille, dont le fils ainé dispose d'une armure de polymorphie qui lui permet de se transformer en un dragon de bronze. Cet ordre dispose d'un seul territoire, la principauté de Syzygie, dont Parsifal est le seigneur. Aidant tout d'abord fidèlement l'Empereur Hagendorf, il s'en détourne après avoir compris que ce dernier ne lui laisserait pas développer son pouvoir. Récupérant le contrôle de l'Ordre de la Lumière, il est désormais un chef très puissant, mais n'aide pas Hagendorf à sa dernière bataille, suivant les instructions de Dieu lui ordonnant de s'enfermer dans la Syzygie, qui est éloignée dimensionnellement de l'Empire. Il aide néanmoins Wismerhill à stopper l'invasion démoniaque préparée par Haazheel Thorn. Il apparait dans Les Arcanes de la Lune noire où lui est dédiée une histoire, racontant comment il devint paladin et fonda son ordre.
 Le Prince des Draaks : mû par la haine envers l'Empereur, il est de ceux qui prennent le plus souvent part aux complots qui visent à le renverser. Cet elfe noir, ayant apparemment subit quelques modifications corporelles (les dents pointues), est le seigneur des Draaks, c'est-à-dire des Chevaliers-Dragons, qui ont passé un accord avec la race des dragons. Il porte une armure noire dont le casque est décoré d'un symbole représentant un dragon blanc, symbole également tatoué sur son front. Il semblerait cependant qu'il ait un pouvoir quelque peu limité, puisqu'il dirige une oligarchie qui tranche ses décisions les plus graves par un vote. Ennemi de l'Empereur Hagendorf, il n'aide toutefois pas d'office la Lune noire, préférant une neutralité teintée de soutien militaire.
 L'Empereur et l'Amiral Tharque : l'empire Tharque avait autrefois pour province une partie de l'Empire de Lyhnn. C'est pour cela que les Tharques n'attendent que l'occasion de s'allier à une armée capable de renverser Hagendorf pour récupérer les terres qui leur sont dues. Meldrim est l'empereur humain Tharque, et son frère cadet, Sierhelt, commande la plus grande flotte du monde connu, dont le vaisseau amiral est la plus grande et plus terrifiante nef du monde, qui, par magie, rame seule. Les Tharques sont d'inspiration gréco-romaine, et leur grande capitale a pour nom Tharquatis.

Les « instances supérieures » 
 Methraton : le Mage Ultime, dont l'immensité des pouvoirs est à la mesure de sa haine des dieux qui l'ont banni. La thématique autour du personnage vient de la culture égyptienne. Il possède plusieurs temples d'où il peut exercer son pouvoir, mais son véritable repaire est une pyramide volante. Lui-même est souvent représenté comme une nuée de flammes formant un visage, accompagnée de son serviteur nommé Serpent, une sorte d'homme-serpent. Dans le douzième tome de la série, le Serpent et ses autres grands mages et serviteurs réussissent à lui redonner un corps de chair et de sang. Mystérieux allié de Wismerhill dans les Chroniques, il fait l'objet de sa propre série, Methraton. Il dispose d'assez de puissance pour neutraliser la transmission des pouvoirs de la Lune noire vers Haazheel Thorn, permettant à Wismerhill de lutter à armes égales.
 L'Oracle : Ancien dieu des temps oubliés, il fut emprisonné pour avoir modifié le futur. Il connaît l'arbre des possibles, mais ne peut pas toujours le révéler de peur d'encore changer le devenir. Il est grandement loué pour son savoir. Bien qu'il apparaisse à la majorité des gens comme un humanoïde deux fois plus grand que la moyenne et dont l'organisme est aussi incolore et transparent que de l'eau, il est en réalité un être difforme aux milliers de visages âgés et torturés. Il dit à Wismerhill que celui-ci devrait un jour le libérer de ses chaînes. L'Oracle ainsi que son temple sont bleus. Sa réelle apparence est révélée dans le quatorzième tome où, la fin des temps arrivée, il est enfin libéré de ses chaînes. Il révèle alors sa véritable forme, une forme humanoïde ayant une peau à l'aspect argentée sur laquelle se forme les visages de son ancienne apparence... cette forme est d'ailleurs féminine.
 Les Vents : Ces esprits régissant les courants aériens de la Terre conseillent et protègent fidèlement Wismerhill en toute circonstance depuis que sa mère le leur a confié. Ils forment, avant Methraton, l'Oracle et la Lune noire, la première force divine à laquelle il voue sa foi et sa confiance, en étant l'équivalent d'un prêtre pour eux. Bien qu'en principes invisibles, les vents sont représentés comme une foule de personnages blanc/bleus aux traits harmonieux virevoltant tels des spectres. Le Prince des Nuées, un vent noir, semble être leur maître.
 Le prince des Nuées : père de Wismerhill, il prend soit la forme d'un vent de couleur noire, soit une forme d'humanoïde, sans doute un elfe. Il dirige les vents, étant craint d'eux. Dans le douzième tome, où il s'incarne auprès d'Hellaynnea et de Wismerhill, il leur révèle la nature et les sombres desseins d'Haazheel Thorn ; on découvre qu'il connaît la succube, qui semble le haïr profondément pour une raison inconnue. Il s'avère que sa réelle identité est celle du Prince-Démon Pazuzu, et qu'il est à l'origine des événements déclencheurs de l'histoire des Chroniques, à la suite d'un pari avec Lucifer (portant sur le contrôle du monde par le fils de l'un d'entre eux).
 Lucifer : Ennemi juré de celui qu'il nomme lui-même « l'Autre », c'est indéniablement le démon par excellence et il n'a pour autre but que déverser ses ténèbres sur Terre afin de la hanter pour l'éternité. Il ressemble à un simple aristocrate plus ou moins humain, possède un long bouc, des yeux rouge sang, et affiche sans cesse une expression de malveillance et de cruauté. Il est également le père d'Haazheel Thorn. Il se réjouit des actions de son fils, qui amènent un grand nombre d'âmes aux enfers, dont il se nourrit avec les autres démons.
 Dieu : Ennemi de Lucifer et des Démons, il n'est jamais représenté physiquement mais envoie souvent ses hérauts, des anges à la peau dorée et aux ailes d'un blanc éclatant, pour répondre aux appels de ses fidèles. Vénéré par un grand nombre d'hommes dans l'empire de Lhynn, il semble aussi être le dieu de l'empereur Hagendorf. Les Chevaliers de Justice et les Chevaliers de la Lumière, les deux ordres religieux et guerriers majoritaires dans l'empire de Lhynn, se vouent à son service. Plusieurs millénaires avant le début de la série, il a passé un pacte avec l'empire de Lhynn, représenté par deux « tables de la loi » de cristal, gardées sous la salle du trône du palais impérial à Lhynn. Quand Wismerhill détruit les tables, l'alliance entre Dieu et l'empire prend fin, et les fidèles de la religion se réfugient en Syzygie, avant que la principauté ne soit transportée dans un autre plan de la réalité par la volonté divine.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Chroniques de la Lune noire
 Wismerhill

Liens externes 
 Le mini-site officiel de la série
 Description des personnages et illustrations

Chroniques de la Lune noire
Chroniques de la Lune noire